Pavonia bezeichnet:

 Pavonia (Schiff), 1882 in Dienst gestellter Ozeandampfer
 Pavonia (Siedlung)
 Pavonia (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Malvengewächse
 Pavonia-Massaker